La Coppa delle Alpi 1969 è stata la nona edizione del torneo, a cui hanno partecipato 12 squadre dei campionati italiano, svizzero, belga e tedesco occidentale. Il torneo si è disputato in Svizzera ed ha visto la vittoria del .

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Finale

Collegamenti esterni 
 Erik Garin. Cup of the Alps 1969. Rsssf.com, 13 agosto 2000.

Calcio nel 1969
Coppa delle Alpi